Кастаньяр-де-Ибор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Иборес. Занимает площадь 149 км². Население — 1198 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Historia y naturaleza de Castañar de Ibor 
 Fotos de Castañar de Ibor

Муниципалитеты Касереса